Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1980 de l’US Open de tennis qui est disputé du 25 août au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Wendy Turnbull et Marty Riessen battent Betty Stöve et Frew McMillan en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1980
US Open Double mixte
US Open Double mixte
Tennis aux États-Unis en 1980
Tennis en août 1980
Tennis en septembre 1980